Richard FitzAlan, 10.º Conde de Arundel y 8.º Conde de Surrey (c.1306/1313 – 24 de enero de 1376) fue un noble inglés y caudillo medieval  y distinguido almirante. Arundel fue uno de los nobles más ricos, y el más leal defensor del código de caballería que estuvo vigente durante el reinado de Eduardo III.

Primeros años 
Richard nació en Sussex, Inglaterra. Su fecha de nacimiento es incierta, quizás 1306 o 1313. FitzAlan era el hijo mayor de Edmund FitzAlan, IX conde de Arundel, y su esposa Alicia de Warenne. Sus padres se casaron en el año 1305, después de que su padre hubiese sido inicialmente multado por negarse a casarse con Alicia en 1304; su noviazgo había sido concertado por el abuelo de Alicia, el Conde de Surrey, guardián de su padre. Arundel cambió de opinión después de que la muerte del Conde, dejando a Alice como heredera presuntiva, y con su único hermano casado con una niña de diez. Sus abuelos maternos fueron Guillermo de Warenne y Joan de Vere. William era el único hijo de John de Warenne, conde de Surrey (hijo en segundas nupcias de Maud Marshal), y de su esposa Alicia de Lusignan (d. 1356), media hermana de Enrique III de Inglaterra.

Carrera Civil 
Alrededor de 1321, el padre de FitzAlan se alió con Hugo Despenser el Viejo, y Hugo Despenser el Joven, favoritos de Eduardo II, y su padre acordó el matrimonio de Richard con Isabel Despenser, hija de Hugo el Joven. La fortuna no favoreció a los Despenser, y el 17 de noviembre de 1326, Edumund FitzAlan fue ejecutado; Richard fue privado de los títulos y propiedades familiares. Sin embargo, la situación política había cambiado en 1330, y en los siguientes años, Richard fue gradualmente recuperando el Condado de Arundel , así como las grandes que su padre había poseído en Sussex y en las marcas de Gales.

En 1334 fue nombrado Justicia del Norte de Gales (más tarde con carácter vitalicio), Alguacil de Caernarvonshire vitalicio y Gobernador del Castillo de Caernarfon. Fue uno de los hombres de confianza del Príncipe Negro en Gales.

Servicio naval y militar durante la Guerra de Cien Años 
Pese a sus altos cargos en Gales, en las décadas siguientes Arundel combatió en la Segunda Guerra de Independencia escocesa y en la Guerra de los Cien Años. En 1337, Arundel fue nombrado Comandante conjunto de la armada inglesa en el norte, y al año siguiente Comandante. En septiembre de 1339 una flota francesa apareció frente a las costas de Sluis, determinada a enfrentarse a la flota de Eduardo III. Cuando, finalmente, se hizo a la mar el 2 de octubre fueron desviados de su curso por una violenta tormenta de vuelta a Zaber Zwijn. Eduardo se reunió con el parlamento, y se ordenó una nueva flota para entregar provisiones a los barones de las Cinque Ports, y comandada por Arundel. 70 barcos del oeste se reunieron en Portsmouth el 26 de marzo de 1340. El conde, que había recibido la misión el 20 de febrero de 1340, se encontró con las flotas del norte y del cinque ports. Ese verano se unió al rey en el buque Cog Thomas, partiendo dos días después, el 22 de junio de Flandes. Arundel se destacó en la Batalla de Sluys y fue convocado por el parlamento el 13 de julio, donde dio testimonio de la victoria. En diciembre de 1342 Arundel había renunciado a su cargo de almirante.

Pero parece que puede haber estado en el asedio de Tournai. Después de un corto período como Guardián de las Marcas Escocesas, regresó al continente, donde luchó en varias campañas, y fue nombrado Teniente adjunto de Aquitania en 1340. El final de la campaña de Flandes campaña, en la que Arundel vio poca lucha, le animó a organizar los Caballeros de la Mesa Redonda, reunión a las que asistieron 300 grandes caballeros. Antiguo guardián del Príncipe de Gales, Arundel era también amigo íntimo de Eduardo III, y uno de los cuatro grandes condes - Derby, Salisbury, Warwick y él mismo. Junto a Huntingdon y a Sir Ralph Neville era Guardián de la Torre y tutor del príncipe con una guarnición de 20 hombres y 50 arqueros. Como consejero real, se esperaba que recaudara los impuestos. Las guerras del rey no siempre fueron populares, pero Arundel fue un instrumento esencial de la política. A pesar del fracaso de las negociaciones de paz en Aviñón, en 1344, Edward estaba decidido a proteger a su súbditos gascones. A principios de 1345, Derby y Arundel navegaron a Burdeos como tenientes de Aquitania, intentando prevenir los designios del príncipe Juan. En agosto de 1346 Derby regresó con un ejército de 2000 hombres; mientras Arundel se encargaba de los preparativos navales.

Almirante del Oeste 
El 23 de febrero de 1345 Arundel fue nombrado Almirante de la Flota Occidental, tal vez por segunda vez, para continuar con la política de arrestar buques mercantes, pero dos años más tarde fue nuevamente relevado. Arundel fue uno de los tres principales comandantes ingleses en Crécy, y su experiencia resultó vital para el desenlace de la batalla junto con Suffolk y el obispo de Durham en la retaguardia. El Rey le encargó proteger al joven Príncipe Eduardo en la batalla. La división de Arundel se colocó en el lado derecho de la línea de batalla, flanqueado a la derecha por arqueros, y por estacas al frente.

Pasó gran parte de los años siguientes en diversas campañas militares y misiones diplomáticas. El Rey y su séquito se desplazaron a Winchilsea el 15 de agosto de 1350, y partieron en el Cog Thomas el 28, para perseguir al español De la Cerda , al que avistaron al día siguiente. Superados por los grandes buques españoles, los ingleses no pudieron entablar combate.

En una campaña de 1375, al final de su vida, destruyó el puerto de Roscoff. En los días que siguieron a la muerte de Eduardo III, una flota castellana atacó la costa sur de Inglaterra, y regresó de nuevo en agosto. Arundel observó que la flota se dirigía hacia Cherburgo a por suministros, pero apenas había salido tras ellos, el puerto fue bloqueado; un escuadrón se rezagó y fue capturado. Al mismo tiempo galeras acosaban la costa de Cornualles.

Posición económica 
En 1347, fue nombrado Conde de Surrey (o Warenne), lo que incrementó aún más su gran riqueza. (Sin embargo, no utilizó el título hasta después de la muerte de la Condesa Viuda de Surrey en 1361.) Realizó préstamos muy grandes a la corona, pero aun así en su muerte dejó una gran suma de dinero.

Matrimonios y descendencia 
Se casó dos veces:
 En primer lugar, el 9 de febrero de 1321 en Havering-atte-Bower, con Isabel Despenser (1312 - 1376-7).  En aquella época, el futuro conde tenía entre ocho y quince años, y su novia nueve.  Más tarde repudió a esta novia, y el matrimonio fue anulado por Clemente VI en diciembre de 1344, con el fundamento de que él era menor y poco dispuesto.  Por este matrimonio, Richard e Isabel tuvieron un hijo (cuándo Richard tenía catorce o veintiún años, e Isabel quince), que fue deslegitimado tras la anulación:
 Lord Edmund de Arundel, knt (b ca 1327; d 1376-1382), deslegitimado tras la anulación. Edmund fue no obstante armado caballero y se casó con veinte años con Sybil de Montacute, la hija más joven de William Montacute, conde de Salisbury y Catherine Grandison, cuya hermana mayor Elizabeth estaba casada con su tío materno. A la muerte de su padre en 1376, Edmund disputó la herencia de título y tierras a su hermanastro Richard y reclamó el seis mansiones correspondiente a su difunta madre. Fue encarcelado en la Torre de Londres en 1377, y finalmente liberado a través de la intervención de dos de sus cuñados
 El 5 de abril de 1345 se casó con Leonor de Lancaster, una joven viuda, hija de Enrique de Lancaster y Maud Chaworth, para lo que necesitó dispensa papal. De este segundo matrimonio sobrevivieron 3 hijos y 3 hijas:
 Richard FitzAlan, que le sucedió en el título de conde.
 John FitzAlan, I Barón Arundel y I Barón Maltravers, que fue Mariscal de Inglaterra, y murió ahogado en 1379. 
 Thomas Arundel, que llegaría a ser Arzobispo de Canterbury
 Lady Joan FitzAlan (1348 – 7 de abril de 1419) que contrajo matrimonio con el Conde de Hereford, abuela materna de Enrique V de Inglaterra a través de su hija Mary de Bohun.
 Lady Alice FitzAlan (1350 – 17 de marzo de 1416), casada con Thomas Holland, Conde de Kent, medio hermano de Ricardo II.
 Lady Eleanor Fitzalan (1356 – antes de 1366).

Muerte y legado 
Richard murió el 24 de enero de 1376 en el castillo de Arundel, a los 70 o 63 años, y fue enterrado en Lewes Priory.  Escribió su testamento el 5 de diciembre de 1375. En él,  menciona a los hijos supervivientes de su segundo matrimonio, pero deja fuera a su primogénito Edmund.  En su testamento, Richard pide a sus herederos que construyan una capilla en el castillo, que fue erigida por su sucesor.

Ascendencia

Notas

Referencias 

 Fuentes secundarias
 Bradbury, Jim (2011) [1985].  
 Weis, Frederick Lewis.  
 Rodger, N.A.m. (1997). Londres: Harper Collins. 
 Barbero, Edward (1978).  
 Burne, Alfred H. (2005) [1955-1956]. 

Nobles de Inglaterra del siglo XIV